Niemcy:
 Zirndorf – dzielnica gminy Wieseth, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Zirndorf – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Fürth